Tule kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa María del Tule (kommunhuvudort), Oaxaca,

Se även 
 Thule

Robotskapade Mexikoförgreningar